Krisztina Tóth (ur. 1967) – węgierska pisarka
 Krisztina Tóth (ur. 1974) – węgierska tenisistka stołowa